Нави-Мумба́и (, IAST: ) — город на западном побережье индийского штата Махараштра. Основан в 1972 году как город-спутник Мумбаи. Самый большой «искусственный» город в мире, занимает площадь 344 км², из них 163 км² под юрисдикцией муниципальной корпорации Нави-Мумбаи.

История 

Строительство города-спутника Мумбаи на «большой земле» связано с необходимостью разгрузить город, возможности для развития которого ограничены территорией острова, на котором он находится. Планирование Нави-Мумбаи началось в 1971 году по руководством Чарльза Корреа и Р. К. Джха (главный архитектор). Для строительства города был отведен участок протяжённостью 150 км вдоль Конканского берега Махараштры. Правительством Махараштры были выкуплены участки земли, находившиеся в частной собственности, в 86 поселениях, общей площадью 15 954 га.

В 1972 году началось строительство нового города. В 1973 году открыт мост Ваши (англ.), соединивший Мумбаи и Нави-Мумбаи. Однако бурный рост численности населения нового города и ускоренное развитие его экономики началось после открытия в 1990 году оптового рынка сельскохозяйственной продукции Ваши и строительства в 1992 году пригородной железнодорожной ветки.

1 января 1992 года создана муниципальная корпорация Нави-Мумбаи. В период с 1991 по 2001 год население города выросло с 318 тысяч до 704 тысяч человек.

Физико-географическая характеристика 
Нави-Мумбаи расположен на берегу Аравийского моря и ограничен с запада морем, а с востока отрогами Западных Гат. На территории города имеется 23 озера. Общая площадь водоёмов в черте города составляет 333 023 м².
Климат
Климат Нави-Мумбаи — тропический муссонный. Средние температуры воздуха — от 22 °C до 36 °C. Зимой средние температуры опускаются до 17 °C — 20 °C, летом воздух в среднем прогреваеется до 36 °C — 41 °C. 80 % годовой нормы осадков выпадает с июня по октябрь. Годовая норма осадков составляет 2842 мм при относительной влажности воздуха 61-86 %.

Население 
Согласно данным переписи населения Индии 2011 года население Нави-Мумбаи составило 1 119 477 человек; из них мужчин 611 501 и женщин 507 976. Уровень грамотности 91,57 %. Соотношение полов — 831 женщина к 1000 мужчин. Соотношение девочек и мальчиков 901 к 1000.

Транспорт 
Сеть пригородных электропоездов Мумбаи охватывает большую часть территории города. Наиболее важные железнодорожные станции Ваши, Нерул, Белапур и Панвел.

В районе Панвел строится Международный аэропорт Нави-Мумбаи. Строительство одобрено в 2007 году. Ближайший действующий аэропорт Чатрапати Шиваджи находится в 30 км от города.

В Нави-Мумбаи (в районе Уран) расположен один из крупнейших грузовых портов Индии — порт Джавахарлала Неру. На него приходится 65 % контейнерных перевозок Индии.

См. также 
 Нава-Шева

Примечания

Ссылки 

 Navi Mumbai Municipal Corporation
 NMMT Official Website
 CIDCO — City and Industrial Development Corporation

Населённые пункты, основанные в 1972 году
Мумбаи
Города-миллионеры Индии